VII сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 1998 году в период с 14 апреля по 3 ноября.

Команды 
В сезоне 1998 года во втором дивизионе были заявлены 119 команд. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Алания-д» (Владикавказ) на «Алания»-2
 «Волга» (Балаково) на «Балаково»
 «Динамо-д» (Москва) на «Динамо»-2
 «Динамо-Имамат» (Махачкала) на «Динамо»
 «Жемчужина-д» (Сочи) на «Жемчужина»-2
 «Зенит-д» (Санкт-Петербург) на «Зенит»-2
 «Локомотив» (Минеральные Воды) на «Локомотив-Тайм»
 «Локомотив-д» (Москва) на «Локомотив»-2
 «Луч» (Тула) на «Арсенал»-2
 «Машиностроитель» (Псков) на «Псков»

 «Металлург-Запсиб» (Новокузнецк) на «Металлург»
 «МЧС-Селятино» (Селятино) на «Краснознаменск-Селятино»
 «Ростсельмаш-д» (Ростов-на-Дону) на «Ростсельмаш»-2
 «Ротор-д» (Волгоград) на «Ротор»-2
 «Спартак» (Анапа) на «Анапа»
 «Спартак-д» (Москва) на «Спартак»-2
 «Торпедо-Лужники-д» (Москва) на «Торпедо»-2
 ЦСКА-д (Москва) на ЦСКА-2
 «Энергия» (Камышин) на «Ротор»

По ходу сезона «Зенит» (Ижевск) сменил название на «Динамо».

«Запад» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Юг» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Поволжье» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Прогресс» (Зеленодольск) была исключена из лиги после 1-го круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

«Урал» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Самотлор-XXI» (Нижневартовск) было снято 12 очков, причины для санкций неизвестны.
 * Команда «Трубник» (Каменск-Уральский) была исключена из лиги после 18 игр. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Кузбасс» (Кемерово) было снято 6 очков, причины для санкций неизвестны.

Лучшие бомбардиры:

* Богданов также забил 8 мячей в 16 матчах за «Анапу».

Переходные матчи 
Согласно регламенту пять победителей зон сменяли пятерых неудачников первенства в Первом дивизионе, а шестая команда-победительница зонального турнира должна была проводить два дополнительных матча с клубом, занявшим 17-е место в Первом дивизионе.

Победители зон сравнивались по показателям (очки, победы, разность мячей и т. д.) в матчах с командами, которые заняли места со 2-го по 6-е в их зонах.

По итогам переходных матчей «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) стал шестым клубом Второго дивизиона, вышедшим в Первый дивизион-1999.

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1998

1998
Футбол в России в 1998 году